Das Irving Tennis Classic 2014 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. März 2014 in Irving (Texas), Vereinigte Staaten stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. 2012 und 2013 fand das Turnier in Dallas statt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 10. und 11. März 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Alex Kuznetsov
 Ilja Martschenko
 Rhyne Williams
 Wang Yeu-tzuoo

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 40 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Irving (Texas)